Радецки може бити:

 Јозеф Радецки, аустријски војсковођа из XIX века.
 Радецки марш, марш Јохана Штрауса.
 СМС Радецки, име аустроугарског бојног брода из 1909. године.
 Бојни бродови класе Радецки, класа аустроугарских бојних бродова.
 Радецки-марш (роман)
 Радецки (пароброд)